Petříček může být:

domácká podoba křestního jména Petr

příjmení osob
Jan Petříček (* 1967) – československý vodní slalomář, kanoista
Jaroslav Petříček (* 1950) – český fotbalista
Květoslava Petříčková (* 1952) – československá pozemní hokejistka
Miroslav Petříček (* 1951) – český disident a filozof, profesor UK
Tomáš Petříček – více osobností
Vladimír Petříček (* 1948) – český veslař

jiné významy
Černý Petříček – povídka Karoliny Světlé

Podobná příjmení
Petřík
Petráš
Petr (příjmení)